La Guinée Championnat National 2020-21 fue la edición número 55 de la Guinée Championnat National.

Equipos participantes 
 Académie Soar (*)
 AS Ashanti Golden Boys
 AS Kaloum Star
 ASFAG Conakry
 CI Kamsar
 Éléphant Coléah FC
 Fello Star
 Flamme Olympique FC
 Hafia FC
 Horoya AC
 Loubha FC
 Santoba FC
 Satellite FC
 Wakriya AC

(*) El CO Coyah cambió de nombre.

Tabla de posiciones 
Actualizado el 2 de Julio de 2021.

Resultados

Véase también 
 Copa Nacional de Guinea

Referencias 

Guinea en 2020
Guinea en 2021
Fútbol en 2020
Fútbol en 2021